Аквилин — святой мученик Медиоланский. День памяти — 29 января.

Святой Аквилин родился в Баварии. Он удалился из родных краёв, дабы избежать постановки во епископа, и поселился в Милане. Стойкий противник арианства, св. Аквилин был столь силён в своей проповеди против ереси, что ариане убили его.

Имеются расхождения в мнениях относительно даты гибели св. Аквилина. Среди них называют 526, 650, или 1050 год.

В Милане св. Аквилин считается покровителем гостиничных портье (facchini).

Ссылки 
 St. Aquilinus

Святые Баварии
Святые Ломбардии
Умершие в 650 году
Христианские святые VII века